Катена может означать:
 Катена — синтаксическая и морфологическая единица.
 Катена (почвоведение) —  закономерная последовательность расположения почв на склонах или вокруг водоемов.
 Катена (ландшафтоведение) — закономерная последовательность расположения природных комплексов на склонах.
 Катена (библеистика) — реферативная форма комментирования Библии.

Фамилия 
 Катена, Алехандро (род. 1994) — испанский футболист.
 Катена, Винченцо (1470—1531) — венецианский живописец эпохи Возрождения.
 Катена, Ренато (? — 1938) — итальянский солдат, участник Гражданской войны в Испании.
 Том Катена (род. 1964) — американский врач и активист.

См. также 
 Катенаны — циклические соединения, состоящие из топологически сцепленных (на манер звеньев цепи) колец.